Just Cause – nome in codice dell'operazione militare meglio conosciuta come invasione statunitense di Panama
Just Cause – serie televisiva canadese-statunitense del 2002
Just Cause – film del 1995 diretto da Arne Glimcher
Just Cause – videogioco del 2006 che avuto tre seguiti (Just Cause 2, Just Cause 3 e Just Cause 4)